Jean Barraqué, compositeur français ;
 Martine Barraqué, monteuse française ;

Lien externe 
 
Patronyme basque